L'élection présidentielle de 2009 peut désigner :

 l'élection présidentielle afghane de 2009 ;
 l'élection présidentielle tunisienne de 2009 ;
 l'élection présidentielle allemande de 2009 ;
 l'élection présidentielle iranienne de 2009 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2009
 Élection présidentielle de 2008
 Élection présidentielle de 2010